Edgewater Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Edgewater Beach (Maryland), im Anne Arundel County
 Edgewater Beach (Michigan), im Cheboygan County
 Edgewater Beach (Missouri), im Taney County
 Edgewater Beach (New York), im Oneida County
 Edgewater Beach (Ohio), im Licking County
 Edgewater Beach (Tennessee), im Lake County
 Edgewater Beach (Texas), im Travis County
 Edgewater Beach (Washington), im Thurston County
 Edgewater Beach (Wisconsin), im Brown County

in Kanada:
 Edgewater Beach (Ontario), im Essex County